Ez a szócikk tartalmazza a 2012-es wimbledoni teniszbajnokság vegyes páros mérkőzéseit.

A címvédő a tizenkettedik kiemelt Jürgen Melzer–Iveta Benešová-páros volt, ezúttal azonban már az első mérkőzésüket elvesztették a Dominic Inglot–Laura Robson-kettőssel szemben. A tornagyőzelmet a második kiemelt Mike Bryan–Lisa Raymond-duó szerezte meg, a két óra 24 perces döntőben 6–3, 5–7, 6–4-re legyőzve a negyedik helyen kiemelt Lijendar Pedzs–Jelena Vesznyina-párost. Bryan és Raymond harmadik közös címüket szerezték meg, 2002-ben a US Openen, 2003-ban a Roland Garroson diadalmaskodtak. Wimbledonban Bryannek ez volt az első győzelme vegyes párosban, míg Raymond 1999-ben már nyert egyszer, akkor éppen a mostani ellenfél, Lijendar Pedzs volt a partnere.

Vesznyina és Pedzs a második közös döntőjükön hagyták el vesztesen a pályát, 2012 januárjában az Australian Openen a Bethanie Mattek-Sands–Horia Tecău-kettős ellen szenvedtek vereséget. Vesznyina mindent összevetve már a harmadik döntőjét veszítette el az All England Clubon: 2010-ben női párosban Vera Zvonarjovával, 2011-ben pedig vegyes párosban az indiai Mahes Bhúpatival az oldalán kapott ki a fináléban.

Kiemeltek
Minden kiemelt páros a második körben kezdte meg a szereplését.

 Bob Bryan /  Liezel Huber (elődöntő)
 '''Mike Bryan /  Lisa Raymond (győztesek)
 Nenad Zimonjić /  Katarina Srebotnik (elődöntő)
 Lijendar Pedzs /  Jelena Vesznyina (döntő)
 Mahes Bhúpati /  Szánija Mirza (második kör)
 Daniele Bracciali /  Roberta Vinci (harmadik kör)
 Iszámul-Hak Kuraisi /  Andrea Hlaváčková (második kör)
 Daniel Nestor /  Julia Görges ''(negyeddöntő)

 Mariusz Fyrstenberg /  Abigail Spears ''(második kör)
 Róhan Bópanna /  Cseng Csie ''(negyeddöntő)
 František Čermák /  Lucie Hradecká ''(visszaléptek)
 Jürgen Melzer /  Iveta Benešová ''(második kör)
 Fabio Fognini /  Sara Errani ''(második kör)
 David Marrero /  Nuria Llagostera Vives ''(második kör)
 Andi Rám /  Květa Peschke ''(harmadik kör)
 Alexander Peya /  Anna-Lena Grönefeld ''(harmadik kör)

Főtábla
 WC = szabadkártyások
 ALT = helyettesek
 w/o = az ellenfél visszalépett
 R = feladták

Döntők

Felső ág

Első szakasz

Második szakasz

Alsó ág

Harmadik szakasz

Negyedik szakasz

Jegyzetek

Források
Eredmények

V